Войска специального назначения Народно-освободительной армии Китая () — общее название войск спецназа КНР, которые занимаются разведывательно-диверсионными операциями, борьбой против терроризма в стране и мире, а также проводят военную разведку. Войска представляют собой отряды быстрого реагирования, которые вступают в бой в локальных конфликтах и используют высокие технологии для собственного обеспечения и успешного проведения операций. 

Войска спецназа появились в КНР в 1988 году, что стало серьёзным изменением в военном мышлении КНР и поворотной точкой в военном деле. Китай, изучив итоги войн в Корее и Вьетнаме, окончательно отказался от концепции «народной войны» с численным превосходством и переключился на совместные операции с применением гибких сил, что и стало поводом для создания спецназа.

История

Образование и структура 
Интерес НОАК к современной концепции боевых действий и тактике ведения боя пробудился в середине 1980-х годов, когда начались серьёзные политические изменения и начала постепенно распадаться двуполярная система мира. Военное руководство начало отказываться от теории «народной войны» и перешёл к концепции локального конфликта, когда победа одерживалась не за счёт численного превосходства, а за счёт технических и тактических навыков. Руководство НОАК полагало, что последующие конфликты будут протекать стремительно и на периферии, а о тотальной войне на территории КНР стоит забыть. Вследствие этого пехоту необходимо было модернизировать: китайцы исходили из своего опыта вооружённых столкновений с Вьетнамом, когда спецподразделения вьетнамцев оказывались эффективнее китайских войск.

Первые подразделения появились в 1988 году. В настоящее время в каждой армейской группе (общевойсковой армии) и эквивалентном ей военном корпусе действует одна бригада сил специальных операций, состоящая из нескольких батальонов. 15 бригад насчитывается в сухопутных войсках, по одной бригаде спецназа имеется в корпусах морской пехоты и ВДВ. Собственные спецподразделения есть и в  Народной вооружённой милиции Китая.

Международные соревнования 
Общественности силы специального назначения КНР были представлены впервые в 1998 году, когда участвовали на международных соревнованиях спецподразделений в Эстонии и заняли общекомандное 3-е место. С этого момента спецназовцы КНР стали регулярно участвовать в подобных соревнованиях, а их оперативники неоднократно попадали в призёры игр и даже побеждали. Так, в 2009 году на соревнованиях в Словакии китайцы заняли 8 первых мест и 6 вторых в 13 дисциплинах, в 2010 году на Кубке мира среди снайперов заняли 3-е место, а в 2011 году на том же Кубке одержали победу.

Китайцы регулярно участвуют на турнире в Иорданском центре обучения спецназа имени Абдуллы II, организуемом Вооружёнными силами Иордании. В 2012 и 2013 годах на турнирах в Иордании китайцы показывали лучший итоговый результат, повторив его в 2017 году («Небесный меч») и в 2018 году («Снежный барс»), причём в 2018 году в турнире не участвовали многие сильные команды (например, представители американского SEAL). В 2017 году отряд «Соколы» занял 3-е место в командном зачёте. В 2015 году отряд спецназа ВВС Китая участвовал в соревнованиях «Золотая сова-2015» в Казахстане и одержал победу, а на Армейских международных играх в России в том же году победил в дисциплине «Десантный взвод».

Операции 
23 декабря 2008 года впервые было объявлено об участии спецподразделений НОАК в военной операции: они должны были сопровождать три боевых корабля ВМС НОАК в ходе операции по охране и сопровождении торговых судов, шедших по маршруту, где часто орудовали сомалийские пираты. Китай предпринял подобные действия согласно мандату ООН в сотрудничестве с другими странами. Отряды спецназа участвовали в эвакуации граждан КНР из Йемена в 2014 году, а также в освобождении захваченных в заложники в Афганистане китайских рабочих (все были освобождены без единого выстрела). Пресса сообщала, что в Сирии в 2017 году находился ограниченный контингент войск КНР численностью до 5 тысяч человек, среди которых были и части специального назначения.

Вооружение

БПЛА 

 BZK-006 прикреплён к разведывательным батальонам бригад спецназа сухопутных войск. 
 БПЛА самолётного типа, запускаемый с руки. Разведывательные батальоны бригад спецназа сухопутных войск.
 Квадрокоптер с инфракрасной камерой. Разведывательные батальоны и взводы в других батальонах. Широко распространён в разных видах войск.
 Микро-БПЛА в виде уменьшенного квадрокоптера предназначен для поиска и уничтожения живой силы внутри зданий. Спецназовцы печатают микрокоптеры на 3D принтерах.
 Войска стали получать разведывательный БПЛА вертолётного типа, масса которого равна 35 г.

Средства огневой поддержки 

 PCL-171 — 122 мм самоходная гаубица.
 PCP-001 — 81 мм самоходный скорострельный миномёт.
 Переносные миномёты.
 Под вопросом остаётся ПТРК на шасси Dongfeng CSK-181 с противотанковой ракетой третьего поколения (HJ-12?), который поступает на вооружение неназванных бригад сухопутных войск.
 Переносные ПТРК.
 ПЗРК.

Транспортная техника 
 Donfeng CSK-181 — бронеавтомобиль, вооружённый пулемётом или АГС. Это основная платформа лёгких мобильных подразделений сухопутных войск. 
 CS/VN3 — лёгкая бронированная десантно-штурмовая машина ВДВ.
 Грузовики.
 Моторные и безмоторные резиновые лодки.
 Средства подводной доставки водолазов.

Парашютисты используют вертолёты и самолёты, которые к бригадам сил специальных операций не относятся. В составе бригад армейской авиации (помимо десантно-штурмовых бригад) или бригад спецназа сухопутных войск имеются десантно-штурмовые подразделения, оснащённые лёгкими вездеходами Lynx CS/VP4  и багги.

Прочее вооружение 
 QLU-11 — снайперский гранатомёт, задача которого поражать защищённые огневые точки, в том числе через амбразуру. 
 12,7 мм бронебойная снайперская винтовка.
 7,62 мм снайперская винтовка.
 QBZ-191 — 5,8 мм штурмовая винтовка.
 QBZ-95 — 5,8 мм штурмовая винтовка.
 Подводный автомат, похожий на АПС.
 Дробовик. Спецназ Народной вооружённой милиции.
 CF-06 — устройство для стрельбы из пистолета из-за угла. Состоит на вооружении неизвестных подразделений и неясно, есть ли среди них спецназ.
 Арбалет.

Обучение 
Большая часть информации о войсках специального назначения засекречена, и лишь в 2014 году в прессе появились первые подробности подготовки бойцов спецназа. В целом служба в спецназе считается очень почётной в НОАК, однако отбор является крайне жёстким: по некоторым данным, только от 30 до 40% кандидатов проходят первый этап отбора. В подготовку бойцов входят базовый курс, единый для всех подразделений, и профессиональный курс, содержимое которого варьируется от места дислокации каждого подразделения. Бойцы спецназа обучаются навыкам выживания в чрезвычайной ситуации (в том числе тогда, когда у них нет запасов пищи и воды), а также участвуют в марш-бросках протяжённостью от 200 до 300 км, выполняя попутно боевые задачи от разведки и обхода засад до штурма и взятия «языка». В ходе обучения бойцы изучают все виды стрелкового оружия и взрывчатки (методы обнаружения взрывчатки, её обезвреживания и установки), компьютерную и электронную технику (также связи с использованием любых средств), иностранные языки и методы проникновения на территорию противника (в том числе вплавь).

Китайские спецназовцы проходят очень жёсткую физическую подготовку, прозванную «дорогой в ад» в связи с крайне высокими требованиями к бойцам и жёсткими нормативами. Бойцы подразделения спецназа НОАК для поддержания своей формы проводят занятия гимнастикой цигун, дважды в день совершают кросс с большой нагрузкой и ежедневно тренируют ударные поверхности тела в рамках занятий по рукопашному бою. В некоторых источниках выделяются следующие нормативы для спецназовцев:
 преодоление 5-километровой дистанции вплавь за 1 ч 20 мин со снаряжением массой в 10 кг
 бег под дождём по пересечённой местности в полной экипировке на дистанцию от 3,3 до 3,5 км за 12 минут
 кросс 5 км за 25 минут с тяжёлым вооружением
 преодоление полосы препятствий протяжённостью 400 м за 1 мин 45 сек
 100 отжиманий за минуту
 умение бросать гранату более чем на 50 м
 для парашютистов — не менее 5 тысяч прыжков
 для специалистов по морским операциям — не менее 1000 часов пребывания под водой с аквалангом

Список подразделений 
 «Волшебный меч Востока» (Пекинский военный округ). Оценочная численность — 3 тысячи человек. Может участвовать в любых операциях, считается одним из лучших подразделений страны.
 «Стрела» (Пекинский военный округ). Образован в начале 1990-х годов под названием «Божественный меч», в операциях применяет высокотехнологичное оружие, среди которого — БПЛА и ослепляющие лазеры. Считается, что именно его нормативы физподготовки стали первыми известны общественности и признаются как единые для всех отрядов спецназа НОАК. В обязанности входит обеспечение безопасности Пекина.
 «Острый меч Южного Китая» или «Южный клинок» (Гуанчжоуский военный округ). Образован в 1988 году, первая разведывательная группа специального назначения НОАК. В 2000 году отряд расширен, стал первым отрядом китайского спецназа, который участвует в наземных, воздушных и морских операциях (наподобие SEAL). В физическую подготовку входят бег по пересечённой местности, скалолазание и плавание; в профессиональном обучении спецназовцы учатся применять самые современные технологии разведки местности.
 «Сокол» (Чэндуский военный округ). Образован в 1992 году, специализируется на обнаружении и отметке целей, воздушно-десантных операциях, саботаже и штурме, а также эвакуации. В отряде проводятся испытания нового концептуального снаряжения от цифровых систем до мобильных оружейных платформ. По данным пакистанской газеты Islamabad Times, именно этот отряд участвовал в освобождении заложников в Афганистане.
 «Сибирский тигр» (Синьцзянский военный округ). Участвует в наземных, воздушных и морских операциях. Личный состав особенно хорошо обучен выживанию как в одиночку, так и в группах, а также управлению любыми транспортными средствами. Как правило, требования к испытаниям по выживанию в отношении этого отряда нередко ужесточаются как минимум на две трети от заявленного норматива.
 «Летящий дракон» (Нанкинский военный округ). Сухопутное подразделение, образовано в 1992 году, специализируется на нетрадиционных методах ведения боевых действий. В 1997 году на учениях провёл нападение на скрытый аэродром с применением беспилотных летательных аппаратов и вертолётов и участием парашютистов.
 «Оскар» (Нанкинский военный округ)
 «Ночные тигры» (Ланчжоуский военный округ). Первое контртеррористическое подразделение НОАК, образованное в 2000 году. Считается, что его корни уходят в эпоху второй японо-китайской войны.
 «Орёл» (Цзинаньский военный округ). Участвует в наземных, воздушных и морских операциях, занимается разведкой. Подготовка солдат направлена на повышение их выносливости и усиления их качеств в ближнем бою, чему способствуют регулярные кроссы и практика гимнастики цигун.
 «Острый меч синего неба» (военно-воздушные силы). Официально образован в сентябре 2011 года. Личный состав учится управлению четырьмя видами летательных аппаратов и восемью типами парашютов, а также осваивает 15 методик прыжков с парашютом. Предназначен для обеспечения стратегического преимущества. Личный состав участвовал в соревнованиях «Золотая сова — 2015», где одержал победу, а также в I Армейских международных играх (победители дисциплины «Десантный взвод»).
 «Морской дракон» (военно-морские силы). Традиционно носят чёрную форму, в декабре 2008 года впервые стали известны общественности после отправки к побережью Сомали для охраны китайских военных судов. Несли службу в Аденском заливе на протяжении более 300 дней. Организовали эвакуацию 600 граждан КНР и 225 иностранцев в марте 2015 года из порта Аден во время гражданской войны.

В массовой культуре 
 Сюжет с эвакуацией гражданских лиц из Йемена силами спецназа ВМС НОАК лёг в основу китайско-гонконгского фильма «Операция в Красном море» 2018 года.
 Одними из наиболее известных фильмов, главные герои которого — военнослужащие спецназа НОАК, являются фильмы  «Война волков» и «Война волков 2». В обоих фильмах главную роль (Лэн Фэн) сыграл сам Джеки Ву. Критики отметили, что второй фильм стал одним из самых успешных фильмов в КНР и первым серьёзным китайским остросюжетным фильмом, сравнимым с голливудскими, а фильм даже попытались выдвинуть на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм.
 В онлайн-шутере Warface присутствует платный скин для игроков «Отряд „Ночные тигры“» с соответствующей символикой.

Примечания

Ссылки 
 Chinese team ranks first in first stage of Airborne Platoon competition
 WHICH LATIN AMERICAN COUNTRY DID CHINA JUST SEND COMMANDOS TO?
 
 Top 12 special forces of the Chinese military
 Chinese Special Forces Take 1st Place at ‘Elite Warriors Olympics

Формирования специального назначения КНР
Народно-освободительная армия Китая
Вооружённые силы Китайской Народной Республики
Воинские части и формирования, созданные в 1988 году